Stazione di Mito  – stazione della prefettura di Osaka
Stazione di Mito  – stazione della prefettura di Ibaraki